Kung Fu Panda se poate referi la:

 Kung Fu Panda (franciză)
 Kung Fu Panda, primul film din franciza
Kung Fu Panda 2, filmul 2 din franciza
 Kung Fu Panda 3, cel de-al treilea film din seria 
 Kung Fu Panda, serial TV 
 Kung Fu Panda (joc video)